Dit is de wereldranglijst van april 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 april 1994.

Mannen 04